Aartsbisdom Buenos Aires, Rooms-katholiek aartsbisdom
Bisdom Buenos Aires (Maronitisch), Maronitisch-katholiek bisdom, suffragaan aan Aartsbisdom Buenos Aires
Bisdom Buenos Aires (Oekraïenisch), Oekraïenisch-katholiek bisdom, suffragaan aan Aartsbisdom Buenos Aires
Bisdom Buenos Aires (Armeens), Armeens-katholiek bisdom
Bisdom Buenos Aires (Anglicaans), ook wel bisdom Argentinië genoemd, Anglicaans bisdom
Bisdom Buenos Aires (Russisch-orthodox), ook wel bisdom Zuid-Amerika genoemd, Russisch-orthodox bisdom
Bisdom Buenos Aires (Servisch-orthodox), Servisch-orthodox bisdom in Zuid- en Centraal-Amerika